Орхіде́я Де Са́нтіс (, справжнє прізвище — Де Са́нктіс ();  , Барі, Апулія, Італія) — італійська акторка, співачка і блогер. Відома завдяки своїм ролям у жанрі італійської еротичної комедії.

Біографія 
Кінокар'єра Орхідеї Де Сантіс тривала з 1963 по 1992 рік. Всього вона знялася у 54 фільмах, у жанрах комедія, драма, трилер.

Фільмографія 

 Queste pazze, pazze donne (1964)
 La battaglia dei Mods (1966)
 I due figli di Ringo (1966)
 Come imparai ad amare le donne (1966)
 Nel labirinto del sesso (1968)
 Colpo di stato (1969)
 L'invasione (1969)
 Togli le gambe dal parabrezza (1969)
 Concerto per pistola solista (1970)
 Una macchia rosa (1970)
 Quelli belli siamo noi (1970)
 Il tuo dolce corpo da uccidere (1970)
 7 cadaveri per Scotland Yard (1971)
 Ettore lo fusto (1971)
 La preda e l'avvoltoio (1972)
 Le calde notti del Decameron (1972)
 Le mille e una notte all'italiana (1972)
 Il Decamerone proibito (1972)
 Decameroticus (1972)
 Beffe, licenzie et amori del Decamerone segreto (1972)
 Amore e morte nel giardino degli dei (1972)
 Il diavolo nel cervello (1972)
 La preda e l'avvoltoio (1972)
 I giochi proibiti dell'Aretino Pietro (1973)
 La Padrina (1973)
 Paolo il Caldo (1973)
 Alla mia cara mamma nel giorno del suo compleanno (1974)
 Le calde labbra del carnefice (1974)
 Per amare Ofelia (1974)
 La nipote (1974)
 La sensualità è... un attimo di vita  (1974)
 Scusi si potrebbe evitare il servizio militare? No! (1974)
 L'ingenua (1975)
 Le dolci zie (1975)
 Сімейний порок (1975)
 San Pasquale Bailonne protettore delle donne (1975)
 «Лікарка під простинею» (1976)
 Una bella governante di colore (1976)
 L'appuntamento (1977)
 Ride bene... chi ride ultimo (1977)
 Tre simpatiche carogne (1978)
 Tanto va la gatta al lardo... (1978)
 Ridendo e scherzando (1978)
 Tre sotto il lenzuolo (1980)
 Arrivano i gatti (1980)
 Tenerezza (1987)
 Le amiche del cuore'' (1992)

Примітки

Посилання 
 Особистий сайт Орхідеї Де Сантіс
 Особистий блоґ Орхідеї Де Сантіс
 

Уродженці Барі
Кіноактори Італії XX століття
Співаки Італії XX століття
Радіоведучі Італії XX століття
Радіоведучі Італії XXI століття
Блогери Італії XXI століття